O nome Borussia pode referir-se a:

 Borussia - nome em latim da Prússia.

Geografia
Borussia - distrito do município de Osório, Rio Grande do Sul.

Desporto 
 Borussia Mönchengladbach - clube de futebol da Alemanha.
 Borussia-Park - estádio de futebol da Alemanha.
 Borussia Dortmund - clube de futebol da Alemanha.
 Borussia Neunkirchen - clube de futebol da Alemanha.

Desambiguação